Associació d'Arxivers Valencians, associació professional d'arxivers del País Valencià
 Arab American Vehicles, empresa fabricant d'automòbils d'Egipte
 Vehicle d'assalt amfibi 7A1 (del seu nom en anglès Amphibious Assault Vehicle), vehicle amfibi utilitzat per la infanteria de marina per al transport blindat de personal
 Virus adenoassociat (del seu nom en anglès Adeno-Associated Virus), virus d'ADN de la família Parvoviridae
 Aav també és el cognom d'Evald Aav, compositor estonià